Оганисян — армянская фамилия. Известные носители:
 Оганисян, Александр Андраникович (род. 1996) — армянский футболист.
 Оганисян, Артур Робертович (род. 1986) — российский самбист.
 Оганисян, Гарик Рафаилович (род. 1992) — российский стендап-комик, сценарист, баттл-рэпер, ведущий шоу «Порараз Бирацца» и сценарист шоу «Вечерний Ургант».
 Оганисян, Гор Размикович (род. 1961) — российский художник, известен как Гор Чахал.
 Оганисян, Давид Гагикович (род. 1992) — российский самбист.
 Оганисян, Микаэл Захарьевич (более известен как Нар-Дос; 1867—1933) — армянский писатель, народный писатель Армении и Грузии (1927).
 Оганисян, Санасар Размикович (род. 1960) — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР.

 Оганнисян, Виктория Артёмовна (род. 2000) — певица.

См. также